Eleuteriusz, Eleutery – imię męskie pochodzenia greckiego. Wywodzi się od gr. Ελευθεριος, oznaczającego „wolny”, „niezależny”. Forma oboczna: Eleutery. Imię to nosił jeden z papieży oraz liczni święci. Od Eleuteriusza wywodzi się serbskie i macedońskie imię Slobodan, które początkowo stosowane było w serbskiej literaturze jako jego zamiennik (odpowiednik znaczeniowy). 

Eleuteriusz i Eleutery imieniny obchodzi 20 lutego, 18 kwietnia, 26 maja, 16 sierpnia, 6 września, 2 października i 10 października.

Żeński odpowiednik: Eleuteria

Znane osoby noszące imię Eleuteriusz, Eleutery i ich odpowiedniki znaczeniowe:
 Papież Eleuteriusz
 Eleuteriusz – metropolita Pragi i Czechosłowacji
 Slobodan Aligrudić – serbski aktor 
 Slobodan Anđelković – serbski piłkarz
 Elefterios Karasmanakis – grecki lekkoatleta
 Elefterios Wenizelos
 Slobodan Komljenović – piłkarz 
 Slobodan Milošević
 Slobodan Rajković – serbski piłkarz
 Slobodan Santrač – serbski piłkarz oraz trener
 Laureano Eleuterio Gómez Castro (1889–1965) – prezydent Kolumbii w latach 1950–1953

Zobacz też: 
 Saint-Lattier

Przypisy 

Męskie imiona greckie